

Geografia 
 Castello Solitude – castello del Baden-Württemberg

Letteratura 
 Solitude – racconto di Ursula K. Le Guin del 1994, parte del Ciclo dell'Ecumene

Musica 
 (In My) Solitude – brano musicale di Duke Ellington del 1934
 Solitude – traccia dell'album Master of Reality dei Black Sabbath del 1971
 Solitude – singolo dei Candlemass del 1986, dall'album Epicus Doomicus Metallicus
 Solitude – album di Frank Duval del 1991
 Solitude – traccia dell'album Days of Purgatory degli Iced Earth del 1997
 Solitude – gruppo musicale giapponese

Sport 
 Solitude – stadio calcistico di Belfast
 Circuito di Solitude – circuito motoristico tedesco